Marc Michel peut faire référence à :
 Marc-Antoine-Amédée Michel, dit Marc-Michel (1812-1868), dramaturge, poète et journaliste français ;
 Marc Michel (né en 1932), acteur suisse ;
 Marc Michel (né en 1935), historien français.